Лотов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Лотов, Александр Владимирович (род. 1946) — учёный-математик
 Лотов, Олег Сергеевич (род. 1975) — футболист

